Tuinen (Leeuwarden)
De Tuinen, doorverwijspagina